Green Lake kan syfta på:
 Green Lake (musikgrupp) – en musikgrupp från Norge

Geografi

Antarktis 

 Green Lake (sjö i Antarktis),

Kanada 

 Green Lake, Ontario, sjö, 
 Green Lake, Saskatchewan, ort, 
 Green Lake, Whistler, sjö i British Columbia, 
 Green Lake, Cariboo, sjö i British Columbia,

USA 

 Green Lake, Wisconsin, countyhuvudort, Green Lake County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar